Holzmair ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Holzmair (1902–1971), österreichischer Numismatiker und Museumsdirektor
 Wolfgang Holzmair (* 1952), österreichischer Sänger (Bariton)

Ortsname:
 Holzmair (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Holzmaier
 Holzmeier